Дититанат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и титановой кислоты
с формулой NaTiO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств диоксида титана и едкого натра:

Физические свойства 
Дититанат натрия образует бесцветные кристаллы.

Образует кристаллогидрат состава NaTiO•HO.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения натрия
натрия